Detta är en lista över de 201 kommunerna i departementet Haute-Vienne i Frankrike.

(CAL) Communauté d'agglomération Limoges Métropole, skapad 2003.

Haute-Vienne
Kommuner Haute-Vienne